La cristallisation fractionnée peut désigner :
 en géologie, le processus d'évolution de certaines roches : Cristallisation fractionnée (géologie) ;
 en chimie, une méthode de purification : Cristallisation fractionnée (chimie).